Али́ Акба́р Фалла́х, известный как Акба́р Фалла́х (, род. 4 сентября 1966 года, , Иран) — иранский борец вольного стиля, чемпион мира, обладатель Кубка мира, призёр чемпионатов Азии и Азиатских игр.

Спортивные результаты 
 Чемпион мира (1993), серебряный призёр чемпионата мира (1995).
 Обладатель Кубка мира (1995).
 Бронзовый призёр Азиатских игр (1986).
 Серебряный призёр чемпионатов Азии (1988, 1992).
 Выступал на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (4 место) и Олимпийских играх 1996 года в Атланте (10 место).

Видео 
 Чемпионат мира 1993, вольная борьба, до 68 кг, финал: Акбар Фаллах (Иран) - Вадим Богиев (Россия)
 Чемпионат мира 1995, вольная борьба, до 68 кг, финал: Араик Геворгян (Армения) - Акбар Фаллах (Иран)

Примечания

Ссылки 
 
 
 И. Х. Тотоонти «100 лет вольной борьбы» (Справочник), Владикавказ: Олимп, 2005 (Краснодар: ФГУП Издательство "Советская Кубань"), 197 стр.

Борцы Ирана
Борцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Борцы по алфавиту
Чемпионы мира по вольной борьбе
Борцы полулёгкого веса
Борцы лёгкого веса